Stazzona kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Stazzona, Haute-Corse, departementet Haute-Corse i regionen Korsika,

Italien 

 Stazzona, Sondrio, ort, Lombardiet, Provincia di Sondrio, 
 Stazzona, Lombardiet, kommun, Lombardiet, Provincia di Como, 

Robotskapade Italienförgreningar